Hauptebene bezeichnet

 in der Geometrie eine Ebene parallel zur Bildebene einer Parallelprojektion, siehe Hauptebene (Geometrie).
 in der Optik eine ein Abbildungssystem charakterisierende Ebene, siehe Hauptebene  (Optik).